Гави́рия ():
 Гавирия (Испания) — муниципалитет в Испании (Страна Басков).
 Гавирия, Фернандо (род. 1994) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Гавирия, Эрнан — колумбийский футболист.

См. также 
 Гавириа (значения)